Навины — название населённых пунктов в Смоленской области России:

 Навины — деревня в Починковском районе.
 Навины — деревня в Шумячском районе, входит в состав Озёрного сельского поселения, прежде относилась к Шумячскому сельскому округу.
 Навины — прежнее, до марта 2011 года, название деревни Дубовицкие Навины в Шумячском районе, входит в состав Озёрного сельского поселения, прежде относилась к Дубовицкому сельскому округу.